Broad Street United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broad Street United Methodist Church (Columbus, Ohio), NRHP-ID: 80002997
 Broad Street United Methodist Church (Cleveland, Tennessee), NRHP-ID: 84003263